Área metropolitana de Jackson puede referirse a:

 Área metropolitana de Jackson (Tennessee), en Tennessee, Estados Unidos; 
 Área metropolitana de Jackson (Misisipi), en Misisipi, Estados Unidos; o
 Área metropolitana de Jackson (Míchigan)''', en Míchigan, Estados Unidos.